Султанка (Mullus), або барабуля — рід промислових риб родини султанкових (Mullidae).
 Султанка (Porphyrio) — рід птахів родини пастушкових, один із видів — султанка (Porphyrio porphyrio).